Hudibras steht für:
 Hudibras (Epos), ein komisches Epos von Samuel Butler
 Franz Josef Gassmann, Spitzname Hudibras, Schweizer Buchdrucker und Redaktor

Siehe auch:
 Helvetischer Hudibras
 Hudibrastischer Vers